Henie est un patronyme norvégien. Il est notamment porté par :

 Wilhelm Henie,(1872-1937) est un athlète spécialiste du cyclisme sur piste et du patinage de vitesse, il est le père de la précédente ;
 Sonja Henie,(1912-1969)  est une patineuse artistique et une actrice;

Voir aussi 

Homonymie de patronyme norvégien